Верхняя полая вена () — короткая бесклапанная вена, начинающаяся на уровне соединения хряща I правого ребра с грудиной и заканчивающаяся на уровне соединения хряща III правого ребра с грудиной (т.е. длина около 5-8 см), впадающая в правое предсердие и собирающая венозную кровь от верхней части тела (от головы, шеи и верхних конечностей), а также венозную кровь от лёгких и бронхов через бронхиальные вены, впадающие сначала в непарную вену (лат. v. azygos) ,, полунепарную вену (лат. v. hemiazygos)и селезеночную вену; собирает кровь от стенок грудной полости и — частично — от стенок брюшной полости за счёт впадения в неё непарной вены.

Образуется слиянием правой и левой плечеголовных вен. Справа в верхнюю полую вену впадает непарная вена, а слева — мелкие средостенные и перикардиальные ветви.

Располагается в верхнем средостении.

Топография 
Спереди от верхней полой вены лежит тимус и покрытая плеврой медиастинальная часть правого лёгкого. Справа к вене прилежит медиастинальная плевра, слева — восходящая часть аорты. Сзади вена прилегает к передней поверхности корня правого лёгкого.

Примечания

См. также 
 Нижняя полая вена

Литература 
  

Вены